Эли́забет «Лиз» Файф (; урождённая Эли́забет Пе́терс, ; ) — канадская кёрлингистка. Играет на позиции второго.

Достижения 
 : серебро (.
 Канадский олимпийский отбор по кёрлингу: серебро (2021).
 Кубок Канады по кёрлингу: серебро (2019), бронза (2016).
 : бронза ().
 : золото ().

Команды 

(скипы выделены полужирным шрифтом)

Частная жизнь 
Из семьи кёрлингистов: её отец, Вик Петерс — чемпион Канады 1992 года.

Замужем, муж Кевин Файф.

Примечания

Ссылки 
 Страница команды Керри Эйнарсон (Team Kerri Einarson) на сайте Grand Slam of Curling
 Liz Fyfe – Curling Canada Stats Archive

Кёрлингисты по алфавиту
Кёрлингисты Канады